

Film 
 Up in Flames – film pornografico del 1973

Musica 
 Up in Flames – album di Manitoba del 2004
 Up in Flames – singolo dii Satoshi Tomiie del 1999
 Up in Flames – singolo dei Coldplay del 2012